Saltalamacchia è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Il cognome è presente prevalentemente a Genova, Viterbo, Roma, Napoli, Palermo, Messina, Lipari, Linosa e Lampedusa.

Potrebbe derivare da un soprannome dal significato di "brigante".

In Italia conta circa 318 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani